Африканская змеешейка () — вид птиц семейства змеешейковых. Ранее считался подвидом Anhinga melanogaster, но в начале XXI века признан самостоятельным видом.

Описание 
Африканская змеешейка достигает длины от 85 до 97 см и массы от 1,17 до 1,35 кг; размах крыльев от 116 до 128 см.

Распространение 
Распространён в Африке к югу от Сахары.

Питание 
Птица питается рыбой, лягушками и ракообразными. Во время охоты видно только голову птицы, торчащую из воды. Длинная шея остаётся под поверхностью воды, чтобы схватить добычу. После охоты птица даёт перьям обсохнуть, сидя на солнце с раскрытыми крыльями.

Размножение 
Птица строит гнездо из веток на дереве и откладывает 3—6 яиц. Часто гнездится вместе с цаплями и бакланами.

Примечания 

Змеешейковые
Животные, описанные в 1802 году
Птицы Африки